У 2019 перемогли Хуан Себастьян Кабаль та Роберт Фара.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Gentlemen's Doubles draw 
 2021 Wimbledon Championships – Men's draws and results  at the Міжнародна федерація тенісу

Men's Doubles